Кеннеди Ли (; род. 11 марта 1994 года, Миннесота, США) — американская порноактриса.

Карьера 
Кеннеди Ли родилась в штате Миннесота и имеет немецко-греческое происхождение. Проживает в штате Аризона, приезжая на работу в Лос-Анджелес.

Дебют в порноиндустрии состоялся в конце сентября 2012 года в возрасте 18 лет после обмена сообщениями с порноактёром Дэйном Кроссом. Первая съёмка сцены секса была для студии Bang Bros. Полтора месяца спустя после начала карьеры, в ноябре, впервые снялась в сцене анального секса в видео Quick Anal Before Class студии Mofos.

Появилась в клипе  рэпера Pitbull.

В январе 2014 года была объявлена победительницей AVN Award в категории «Лучшая сцена секса от первого лица» (за фильм Ultimate Fuck Toy: Kennedy Leigh).

В 2019 году фотосессия с участием Кеннеди Ли появилась в мартовском выпуске журнала Hustler.

По состоянию на конец января 2018 года снялась в 100 порнофильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2012 — All Natural: Glamour Solos 3
 2013 — American Cocksucking Sluts 3
 2013 — Broken Hearts
 2013 — Cum Swallowing Auditions 1
 2013 — Family Ties and Little White Lies
 2014 — Lesbian Sex 14
 2014 — My Brother’s Point of View
 2014 — Teens Like It Big 18
 2015 — Mother-Daughter Lesbian Lessons 5
 2016 — My Sister’s Hot Friend 46

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами